Les élections régionales de 1984 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1984) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1984
Salzbourg
Mars 1984